Barbican může být:

 Barbican (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně
 Barbican (Plymouth) – označení pro přístavní čtvrť v Plymouthu
 Barbican Estate – rezidenční nemovitosti v Londýně
 Barbican Centre – kulturní centrum v Londýně